Komottajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Komottajärvi (sjö, lat 66,93, long 26,00), Lappland, 
 Komottajärvi (sjö, lat 66,40, long 26,03), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar